Лампа () — город в Чили. Административный центр одноимённой коммуны. Население города — 12 319 человек (2002). Город и коммуна входит в состав провинции Чакабуко и Столичной области.

Территория — 452 км². Численность населения — 102 034 жителя (2017). Плотность населения — 225,7 чел./км².

Расположение 
Город расположен в 32 км на северо-запад от столицы Чили города Сантьяго.

Коммуна граничит:
 на севере — c коммуной Тильтиль
 на востоке — с коммуной Колина
 на юге — c провинцией Сантьяго
 на западе — c коммуной Куракави

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2017 г. Национальным институтом статистики (INE),  население коммуны составляет:

Важнейшие населенные пункты

Ссылки 
 Официальный сайт коммуны
 Коммуна Лампа (citypopulation.de)

Примечания 

Коммуны Чили
Города Чили